Киевский вестник — літературна газета (1870—72) студентів Київського університету Св. Володимира
 Киевский вестник (1905-1906) — газета
 Киевский вестник — всеукраїнська ранкова газета комуністичної орієнтації. До 1990 року — «Прапор комунізму».